Юнмин Хао () е китайски футболист, дясно крило. Състезава се за отбора на Шандонг Луненг в Китайската суперлига. Има 59 мача и 12 гола за националния отбор на Китай. Хао е най-известен като футболист на немския Шалке 04, където играе година и половина.

Клубна кариера 
Хао започва да играе във футболното училище в Ухан. През 2002 г. е привлечен в школата на Тянджин Теда. Дебютира за тима на 15 септември 2004 г. в двубой срещу Ляолин Хуньон. През 2005 г. Юнмин вече е титулярен състезател на Тянджин и помага на тима да се класира на четвърта позиция в Суперлигата. През 2006 и 2007 г. халфът е избран за най-добър млад футболист в първенството, а Теда продължават да са в челото на шампионата. Добрите представяния на Хао са в основата на първото участие на Тянджин в Шампионската лига на Азия през 2008 г.

На 22 януари 2010 г. Хао е трансфериран в германския Шалке 04. Първия си мач за „миньорите“ записва на 6 март при победата над Айнтрахт (Франкфурт) с 4:1. До края на сезон 2009/10 изиграва 8 мача за тима. През лятото на 2010 г. Хао дава своя номер 7 на новото попълнение Раул и взима фланелката с номер 8. Китайският полузащитник обаче не успява да стане титуляр в Шалке и записва само 6 мача в Бундеслигата през сезон 2010/11.

През лятото на 2011 г. преминава в Шандонг Луненг. Халфът пропуска по-голямата част от сезон 2013 поради контузия, а Шандонг завършва на второ място в Суперлигата. Юнмин изиграва 9 мача през тази година. През 2014 г. става носител на Купата на Китай, а през 2015 г. печели и Суперкупата на страната.

Национален отбор 
През 2003 г. е част от юношеския национален отбор на Световното първенство до 17 г., а през 2005 г. играе и на Световното първенство за младежи до 20 г. Същата година дебютира за мъжкия тим в турнира за Купата на източна Азия. През 2007 г. пропуска шампионата на Азия поради заболяване, но през 2008 г. участва на Олимпийските игри в Пекин, като играе в два от трите мача на китайския отбор. Хао е част от тима на Китай при участията на народната република в азиатското първенство през 2011 и 2015 г.

Успехи

Клубни 
 Купа на Германия – 2010/11
 Купа на Китай – 2014
 Суперкупа на Китай – 2015

Индивидуални 
 Най-добър млад футболист в Китай – 2006, 2007
 В идеалния отбор на Суперлигата – 2005, 2007

Статистика

Източници

Външни препратки 
 Профил в National Football Teams
 Профил в sohu.com

Китайски футболисти
Футболисти на Шалке 04
Родени в Ухан
Спортисти на летните олимпийски игри 2008